Le bucellatum était un pain dans la Rome antique. On retrouve ce mot dans l'italien buccellato, qui peut désigner :

Gastronomie 
 Buccellato, gâteau sicilien
 , buccellato de Collesano
 Buccellato di Lucca, buccellato de Lucques

Personnes 
  (1931-), femme politique italienne
  (1953-), actrice italienne
 Brian Buccellato (1970-), acteur américain